Николаус Рамм (, , ; ум. 1532) — протестантский переводчик и проповедник XVI века. Перевёл отрывки из Библии на латышский язык. В 1530 году впервые перевёл на латышский язык Десять заповедей. С его именем связано начало письменной традиции на латышском языке. Работал в монастыре святой Анны в Лимбажи.

Ссылки 
 ИССЛЕДОВАНИЯ СТРАН БАЛТИИ Терминологический словарь

Примечания 

Реформация
Деятели протестантизма
Персоналии по алфавиту
Основоположники национальной письменности и литературы
Религиозные деятели Латвии
Умершие в 1532 году